Лепкий — фамилия; имеет женскую форму Лепкая.
 Лепкий, Богдан Сильвестрович (1872—1941) — украинский поэт, прозаик, литературовед.
 Лепкий, Лев Сильвестрович (1888—1971) — украинский писатель, прозаик, поэт, журналист и композитор.

См. также 
 Лепко